Зайончко́вский () — польская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Зайончковский, Ананий Ахиезерович (1903—1970) — польский востоковед.
 Зайончковский, Андрей Медардович (1862—1926) — русский и советский военачальник и военный историк.
 Зайончковский, Бронислав Адольфович (1861—?) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Зайончковский, Василий Казимирович (1897—1978) — советский военачальник.
 Зайончковский, Владислав (1837—1898) — польский учёный и публицист.
 Зайончковский, Войцех (род. 1963) — польский дипломат, политолог, историк.
 Зайончковский, Казимир Адамович (1854—?) — русский гражданский инженер.
 Зайончковский, Николай Чеславович (1859—1920) — русский государственный деятель, педагог, переводчик богослужебных текстов на русский язык.
 Зайончковский, Олег Викторович (род. 1959) — российский писатель.
 Зайончковский, Пётр Андреевич (1904—1983) — советский историк.
 Зайончковский, Станислав (1890—1977) — польский историк.
 Зайончковский, Юлиан Гилариевич (1841—1878) — доктор медицины; военврач, служивший в Кексгольмском гренадерском полку.



Примечания